EnEV steht für:
 Energieeinsparungsgesetz in Deutschland

ENEV steht für:
 ein Pseudonym des Caartonisten Gene Bilbrew

ENEG